Batalha de Changsha (1911) — Revolução Xinhai
 Batalha de Changsha (1939) — Segunda Guerra Sino-Japonesa
 Batalha de Changsha (1941) — Segunda Guerra Sino-Japonesa
 Batalha de Changsha (1941–1942) — Segunda Guerra Sino-Japonesa
 Batalha de Changsha (1944) — Segunda Guerra Sino-Japonesa

Ficção 
 Batalha de Changsha (ficção) — em Romance of the Three Kingdoms

Televisão 
 Batalha de Changsha (série de televisão) — série de televisão de 2015

Desambiguações de guerras e batalhas